Polsko-turecká válka odkazuje na několik konfliktů mezi Polsko-litevskou unií a Osmanskou říší:

 Křížová výprava do Varny (1443-1444), viz Bitva u Varny
 Polsko-turecká válka (1485–1503)

 Moldavské magnátské války, období téměř nepřetržitého válčení na konci 16. a počátku 17. století, s dalším pokračováním:
 Polsko-turecká válka (1620–1621) nebo první polsko-turecká válka
 Polsko-turecká válka (1633–34)
 Polsko-kozácko-tatarská válka (1666–71)
 Polsko-turecká válka (1672–1676) nebo druhá polsko-turecká válka
 součást Velké turecké války:
 Polsko-turecká válka (1683–99) nebo třetí polsko-turecká válka

Externí odkazy